El nombre de Victoriano Sánchez puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Victoriano Sánchez Barcáiztegui (1826-1875). Militar y marino español que combatió en la Guerra del Pacífico y en la Tercera Guerra Carlista.
 Victoriano Sánchez Arminio (nacido en 1942). Exárbitro de fútbol español y presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol.